Steinike ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Friedrich Steinike (1801–1880), Rechnungsrat beim Hauptzollamt Harburg an der Elbe
 Heinrich Steinike (1825–1909), deutscher Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule